Joinville, brazil város
Joinville, francia település Haute-Marne megyében
Joinville-le-Pont, francia település Val-de-Marne megyében